Лене (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1871—1953) — французский издатель
 Лене, Бернардюс (1903—1988) — нидерландский велогонщик, олимпийский чемпион, призёр чемпионата мира.
 Лене, Жозеф (1767—1835) — министр внутренних дел Франции в 1816—1818 годах.
  (1716—1801) — французский скульптор, резчик по дереву.
 Лене, Паскаль (род. 1942) — французский писатель.
 Лене, Фредрик (род. 1959) — американский киноактер.
  (1753—1822) — французский певец, тенор; солист парижской Оперы и педагог Парижской консерватории.
 Лене фон Ленсгейм, Фридрих (1870—1951) — австро-венгерский государственный деятель, военачальник.

См. также 
 Лёне — город в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия.